Niemieckie pułki piechoty:
 133 Pułk Piechoty (9 Saksoński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 133 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP